Intendente bezeichnet:

 in Südamerika einen Verwaltungsbeamten, siehe Intendant (Südamerika)
 den U-Bahnhof Intendente in Lissabon